Harrassowitz ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Harrassowitz (1885–1964), deutscher Verleger, Sohn von Otto Harrassowitz

 Otto Harrassowitz (1845–1920), deutscher Antiquar, Verleger und Autor

Harrassowitz steht für: 

 Harrassowitz Verlag, deutscher Verlag